Magyarország
 Terény község Nógrád megyében, a Balassagyarmati járásban
 Szlovákia
 Terény (Hársasterény, Hontterény) község a Besztercebányai kerületben, a Korponai járásban, Alsó- és Felsőterény egyesítése
lásd még
 Tarján (egyértelműsítő lap)

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok